Smolenskij rajon 

 Smolenskij rajon, rajon  del kraj di Altaj 
 Smolenskij rajon, rajon  dell'Oblast' di Smolensk

Pagine correlate 

 Smolenskij